Василий Яворский:
 Яворский, Василий Иванович (1876—1974) — российский советский геолог, доктор наук, профессор.
 Яворский, Василий Николаевич (1901—1987) — советский конструктор, инженер-полковник, профессор, доктор наук.
 Яворский, Василий Степанович (?—?) — духовный писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии. Примечания